El término matrícula (una lista o registro de personas o bienes) puede referirse:

 a la matrícula en una institución educativa, el registro o inscripción de los estudiantes que van a realizar sus estudios en un centro de enseñanza;
 a las tasas que los alumnos han de pagar para matricularse, de modo que al buen estudiante se le premia con Matrícula de Honor, que significa que no deberá pagar matrícula el año siguiente;
 a la matrícula, el registro de vehículos, a efectos de individualizarlos, como:
 automotores
 embarcaciones
 aeronaves;
 trenes;
 al alistamiento de marineros en la Armada.

Enlaces externos